Палька — река в Свердловской области России.
 Палька — город в провинции Педро Доминго Мурильо, Боливия.
 Палька — муниципалитет в провинции Педро Доминго Мурильо, Боливия.

Фамилия:
 Палька, Гжегож (1950—1996) — польский профсоюзный деятель и политик, активист «Солидарности», президент (мэр) Лодзи.